Тюльга́н — топоним башкирского происхождения в Оренбургской области России:

 Тюльган — прежнее название железнодорожной станции Владимировская, Чапаевский сельсовет Тюльганского района
 Тюльган — железнодорожная станция, находится в посёлке Тюльган.
 Тюльган — населённый пункт (тип: железнодорожная станция), Чапаевский сельсовет Тюльганского района
 Тюльган — посёлок, административный центр Тюльганского района и Тюльганского поссовета.
 Тюльган — река, приток реки Ташлы, протекает у посёлка Тюльган.
 Тюльган — упразднённый населённый пункт на территории Тюльганского поссовета.

История 
Ойконим происходит, как пишет Бекасова, от тюркского названия реки, также как и другие оренбургские названия населённых пунктов Бугуруслан, Бузулук, Донгуз, Тугустимир.

Б. А. Моисеев в очерке о Тюльгане подробно раскрывает историю топонима. Башкирское название небольшой речки было перенесено на
посёлок (хутор? современный Старый Тюльган?). Возле него, у угольного разреза вырос рабочий посёлок, названный Тюльганом по старому (башкирскому) Тюльгану. К угольному разрезу и к рабочему посёлку подведена железная дорога от с. Владимировка, где уже действовала железнодорожная станция Тюльган и вырос посёлок при станции Тюльган. В посёлке Тюльган построена железнодорожная станция, имевшая сначала Марычевская, затем ставшая Тюльганом. Прежняя станция Тюльган при селе Владимировка, стала именоваться по селу Владимировская.

В итоге в одном районе возникли несколько географических объектов Тюльган. Также в той же местности есть горы Ближний Тюльган, Дальний Тюльган, возможно, имеющие происхождение по речке Тюльган.
 Этимология
Тюльган происходит, как предполагает Б. А. Моисеев, от башкирского тойлоган (туйлюган) 'коршун' или тулган, производное от тулы — 'полный', тулыу — 'наполняться', тулган — 'наполненный', которое в русском стало звучать как тюльган.

Литература 
 Бекасова Е. Н. Тюркско-славянские корреляции в ономастическом ландшафте Оренбуржья. DOI:10.31168/7996-2700-3.8Corpus ID: 213448940
 Моисеев Б. А. Местные названия Оренбургской области. Историко-топонимические очерки / Б. А. Моисеев; Мин-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т». — Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2013. — 380 с. ISBN 978-5-85859-528-1